Herrerías kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Herrerías, Mexiko, ort, Guanajuato, San Felipe,

Spanien 

 Herrerías (kommun), Kantabrien, Provincia de Cantabria, 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar